Сере́на Хэ́рриет Скотт То́мас (; род. 21 сентября 1961) — британская актриса.

Биография 
Скотт Томас родилась в , Дорсет. Её мать, Дебора (урождённая Хёрлбатт), воспитывалась в Гонконге и Африке и изучала драму, прежде чем выйти замуж за будущего отца Серены. Её отец, лейтенант-коммандер Саймон Скотт Томас, был пилотом Королевского флота, который погиб в авиакатастрофе в 1964 году. Она младшая сестра актрисы Кристин Скотт Томас, племянница адмирала  (который был Блэк Родом в Палате лордов) и более далекая племянница капитана Скотта, злополучного исследователя, который погиб вместе с товарищами на пути с неудачной экспедиции с Южного полюса. Её фамилия — это амальгама фамилий этих двух семей. Родословная Скотт Томасов также прослеживается до 2-го графа Годольфина, владельца знаменитой Годольфиновой Барбы.

Начиная с 1990 года, Серена сыграла более чем в 35 фильмах и телесериалах. В 2015 году Скотт Томас стала лауреатом награды имени Роберта Олтмана в рамках премии «Независимый дух» за фильм «Врождённый порок» (2014).

В 1996—2004 годы Серена была замужем за адвокатом Скоттом Джеем Теппером. У бывших супругов есть дочь — Таллула Роуз Теппер (род. 20.02.1997).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании